Euchemotrema wichitorum är en snäckart som först beskrevs av Branson 1972.  Euchemotrema wichitorum ingår i släktet Euchemotrema och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
wichitorum